De wereldkampioenschappen wielrennen 1990 werden gehouden in en rond het Japanse Utsunomiya. Het was het eerste wereldkampioenschap wielrennen dat in Azië werd verreden.

De wegrit bij de elite mannen, werd gewonnen door Rudy Dhaenens voor ploeg- en landgenoot Dirk De Wolf. De Italiaan Gianni Bugno won de spurt om de bronzen medaille.

Resultaten

Mannen professionals

Mannen amateurs

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Beelden van de aankomst
 Uitslagen mannen sportuitslagen.org
 Uitslagen mannen sportuitslagen.org

1990
Wielrennen in 1990
Wielerwedstrijd in Japan
Sport in Kanto
Prefectuur Tochigi
Wielrennen